Клаудиус Рего (30 января 1870 года Лион - 29 декабря 1940 года в г. Кузон-о-Мон-д'ор) — французский врач и биолог, один из зачинателей лучевой терапии в Институте Кюри.

Научная работа 
В 1906 году Рего открыл, что одним из эффектов рентгеновского излучения является стерильность. Из этого он вывел, что его также можно применить против клеток, которые быстро растут (кроме гамет), и, таким образом, против злокачественных опухолей. Рего перешел к первым экспериментам в этой сфере. В 1912 году, в Институте Кюри, ему доверили лабораторию Пастера, вместе с миссией изучать биологическое и медицинское влияния радиоактивности. В противоположность этому, лаборатория Кюри имела дело с исследованиями в области физики и химии.

Кроме того, он начал программу борьбы с новообразованиями и проводил исследования, чтобы определить оптимальную продолжительность и дозировку лучевой терапии.

Источники

Библиография 
 A. Larcan, J.J. Ferrandis, Le Service de Santé aux Armées pendant la première guerre mondiale, Éditions LBM.
 J. Regaud, Claudius Regaud : 1870-1940 : pionnier de la cancérologie, créateur de la Fondation Curie : chronique de sa vie et son œuvre, Paris, Maloine, 1982.
 L'Hôpital d'Origine d'Etape (H.O.E.) de Bouleuse, Aubilly, Ste-Euphraise dans la tourmente du début de la deuxième bataille de la Marne (fin mai-début juin 1918), quelques souvenirs sur René Leriche.
 Lyon médical, Gazette médicale et Journal de médecine réunis, .

Ссылки 
 Biographie sur le site de l'Institut Pasteur
 Centre régional de lutte contre le cancer Claudius-Regaud 
 Archives privées de Claudius Regaud du Musée Curie
 Site consacré à Claudius Regaud

Биологи Франции
Члены Парижской медицинской академии